Cypress est le nom anglais désignant les cyprès

Cypress est un toponyme pouvant aussi désigner:

Toponyme

Parc provincial Cypress, parc de Colombie-Britannique
Cypress, ancienne circonscription provinciale albertaine
Cypress, ancienne circonscription provinciale manitobaine
Cypress, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaine

Cypress, municipalité du comté d'Orange en Californie
, communauté du comté de Jackson en Floride
Cypress, village du comté de Johnson dans l'Illinois
, communauté du comté de Vanderburgh en Indiana
, communauté du comté de Harris en Texas
, île du comté de Skagit dans l'État de Washington

Autres
Cypress Hill, groupe hip-hop américain
Cypres, dispositif de sécurité pour parachute

Homonymie de toponyme